Михаил Дёмин:
 Дёмин, Михаил Тимофеевич (род. 1938) — префект Северного административного округа Москвы.
 Дёмин, Михаил Юрьевич (род. 1972) — советский и украинский футболист.
 Михаил Дёмин (Георгий Евгеньевич Трифонов, 1926—1984) — русский писатель, поэт.